Marienwerder steht für:

Ortschaften

in Deutschland

 Marienwerder (Barnim), Gemeinde im Landkreis Barnim, Brandenburg, Deutschland
 Marienwerder (Hannover), Stadtteil von Hannover im Stadtzirk Herrenhausen-Stöcken, Niedersachsen, Deutschland

in Polen
 Marienwerder, Westpreußen, historische Bezeichnung für Kwidzyn, Stadt in der Woiwodschaft Pommern
 Marienwerder, Neumark historische Bezeichnung für Zalęże (Kozielice (Powiat Pyrzycki)), Ortsteil der Gemeinde Kozielice (Powiat Pyrzycki), in der Woiwodschaft Westpommern

Verwaltungs- und sonstige Gebiete
 Abstimmungsgebiet Marienwerder, Volksabstimmung 1920 nach Versailler Vertrag
 Kreis Marienwerder, preußischer Landkreis 1752–1945
 Regierungsbezirk Marienwerder, preußischer Verwaltungsbezirk 1815–1920
 Regierungsbezirk Marienwerder (Danzig-Westpreußen), nationalsozialistischer Verwaltungsbezirk 1939–1945

Klöster und Stifte
 Kloster Marienwerder, Augustiner-Chorfrauenstift in Marienwerder bei Hannover
 Kloster Marienwerder, ehemaliges Zisterzienserinnenkloster bei Seehausen in der Uckermark, siehe Zisterzienserinnenkloster Seehausen 

Personen
 Johannes Marienwerder (1343–1417), Theologe